Shirdon ist der Familienname folgender Personen:

 Abdi Farah Shirdon (* 1958), somalischer Geschäftsmann, Ökonom und Politiker
 Farah Mohamed Shirdon († 2014), somalisch-kanadischer Terrorist